Jan de Moor (viceadmiraal): overleden 1573
 Jan de Moor (burgemeester): circa 1577-1644